Il singolare del torneo di tennis Wiesbaden Tennis Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ekaterina Aleksandrova che ha battuto in finale Tamira Paszek 7-64, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Glushko (quarti di finale)
 Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
 Mandy Minella (primo turno)
 Assente

 Vesna Dolonc (secondo turno)
 Assente
 Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Madison Brengle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wiesbaden Tennis Open 2014